Bystre ou Bystré est un toponyme qui peut désigner :

dans la voïvodie de Basses-Carpates :
 Bystre, village du powiat de Bieszczady.
 Bystre, village du powiat de Lesko.
 Bystre, village du powiat de Nisko.

 dans d'autres voïvodie :
 Bystre, dans la voïvodie de Basse-Silésie.
 Bystre, dans la voïvodie de Podlachie.

Bystré, une commune du district de Vranov nad Topľou, dans la région de Prešov.

Bystré, une commune du district de Rychnov nad Kněžnou, dans la région de Hradec Králové ;
 Bystré, une commune du district de Svitavy, dans la région de Pardubice.

Homonymie de localités en  Tchéquie